Wyatt steht für:

 Wyatt (Name), Vorname und Familienname – zu Namensträgern siehe dort

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wyatt (Alabama)
 Wyatt (Indiana)
 Wyatt (Louisiana)
 Wyatt (Mississippi)
 Wyatt (Missouri)
 Wyatt (West Virginia)
 Wyatt Village, Tennessee

weitere geographische Objekte:
 Wyatt-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Wyatt Hill, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Wyatt-Insel, Insel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Mount Wyatt, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika